Wilder Robert steht für:
 
 Schmalspurbahn Klingenthal–Sachsenberg-Georgenthal, Bahnstrecke in Sachsen
 Anlagen und Fahrzeuge der Döllnitzbahn, Sachsen, siehe Döllnitzbahn #Förderverein Wilder Robert